Франци Прус је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Веселица  || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Немачки војник
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Пацијент
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Бегунац  || Кмет
|-
| 1973. || Лет мртве птице  || /
|-
| 1976. || Идеалиста  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1905.
Умрли 1981.
Словеначки глумци
Југословенски глумци